Het 19de wereldkampioenschap handbal voor vrouwen vond plaats in China van 5 tot 20 december 2009. 24 nationale teams streden om de wereldtitel.

Gekwalificeerde teams

Gastland .
Wereldkampioen 2007 .
Afrika; top 4 Afrikaans kampioenschap 2008: , ,  en .
Amerika; top 3 Amerikaans kampioenschap 2009: ,  en .
Azië; top 4 Aziatisch kampioenschap 2008: , ,  en .
Oceanië; winnaar van het Oceanisch kwalificatietoernooi: .
Europa; top 2 Europees kampioenschap 2008:  en .
Europa; 8 winnaars via kwalificatie play-offs in juni 2009:

Voorronde

Groep A 
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Wuxi.

Groep B 
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Zhangjiagang.

Groep C 
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Suzhou.

Groep D 
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Changzhou.

Presidents-Cup (13e-24e plaats) 
De onderlinge resultaten uit de voorronde telden mee voor de Presidents-Cup.

Groep PC-I 
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Wuxi.

Groep PC-II 
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Zhangjiagang.

Hoofdronde 
De onderlinge resultaten uit de voorronde telden mee voor de hoofdronde.

Groep I 
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Yangzhou.

Groep II 
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Suzhou.

Plaatsingswedstrijden (5e-24e plaats)

23e/24e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Wuxi.

21e/22e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Wuxi.

19e/20e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Wuxi.

17e/18e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Zhangjiagang.

15e/16e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Zhangjiagang.

13e/14e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Zhangjiagang.

11e/12e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Suzhou.

9e/10e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Suzhou.

7e/8e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Suzhou.

5e/6e plaats 
Deze wedstrijd is gespeeld in Suzhou.

Halve finales

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal mannen 2009

Handbal in China
Handbal in 2009
2009
Handbal